Zunz ist der Familienname von:
Edgard Zunz (1874–1939), belgischer Pharmakologe
Jack Zunz (1923–2018), britischer Bauingenieur
Leopold Zunz (1794–1886), deutscher Judaist

ZUNZ steht als Abkürzung von:
 Flughafen Nyingchi-Mainling in Tibet als ICAO-Code

Siehe auch:
 Zuntz

ZUNZ